Браниоци титуле Ивета Бенешова и Барбора Захлавова-Стрицова изгубиле су у првом колу од Марије Елене Камерин и Дарије Кустове.

Носиоци 
  Лизел Хубер /  Нађа Петрова (прво коло)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (прво коло)
  Бетани Матек Сандс /  Меган Шонеси (побједнице)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова ''(прво коло)

Жреб

Спољашње везе 
 Главни жреб

Тенис 2011.
Отворено првенство Париза